Sevillani – abitanti di Provincia di Siviglia
Sevillani – abitanti di Sevilla (Colombia)